Froidevaux peut désigner :

Patronyme 
 Denis Froidevaux, militaire suisse ;
 Jeanne Froidevaux (1591-1625), religieuse du couvent des Annonciades de Pontarlier connue sous le nom de sœur Marie-Hyacinthe ; 
 Étienne Froidevaux (1989- ), hockeyeur suisse ;

 Francis Froidevaux (1971-), footballeur suisse ;
 François Froidevaux (1827-1882) lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers de Paris, éponyme de la rue Froidevaux à Paris,  
 Robin Froidevaux (1998-), cycliste suisse.

Toponyme 
 Froidevaux, commune du Département du Doubs en Franche-Comté ;
 Froidevaux, hameau de la commune de Soubey dans le Canton du Jura, en Suisse ;
 Rue Froidevaux, dans le 14e arrondissement de Paris, connue pour délimiter au sud le cimetière du Montparnasse.

Homonymie de toponyme